I cinque precetti si possono riferire a:
 cinque precetti (taoismo)
 cinque precetti (buddhismo)
 cinque precetti generali della Chiesa